Amerikai Egyesült Államok
Sadler (Kentucky)
Sadler (Texas)
növények
Sadler-imola
magyarföldi husáng, más neve Sadler-husáng